Flatgrundet kan avse flera platser:

Finland 

 Flatgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Flatgrundet, Nagu, Åboland, 
 Flatgrundet (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Flatgrundet (vid Bolax, Kimitoön), Åboland, 
 Flatgrundet (vid Padva, Raseborg), Nyland, 
 Flatgrundet (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Flatgrundet (vid Barösundsfjärden, Ingå), Nyland, 
 Flatgrundet (i Obbnäsfjärden, Ingå), Nyland,

Sverige
 Flatgrundet, Skellefteå

Se även
Flatgrund
Flatgrunden